Лингм () — традиционный бутанский вид флейты. Драмйин (лютня), чиванг (скрипка) и лингм — основные музыкальные инструменты народной музыки Бутана.

Существуют два вида лингм: донг лингм ( — продольная флейта) и зур лингм ( — поперечная флейта).

Примечания 

Инструменты
Музыка Бутана
Духовые музыкальные инструменты
Флейта
Народные музыкальные инструменты